Степной — многозначное слово:

Степной (фамилия) 
 Аркадий Степной (настоящее имя — Жанат Касабеков; род. 1978) — писатель-фантаст из Казахстана.
 Степной, Николай Александрович (1878—1947) — русский прозаик.
 Степной, Николай Васильевич (1890—1961) — советский архитектор-конструктивист.
 Степной, Павел Васильевич (1889—1938) — штабс-капитан, Георгиевский кавалер.

Степной (название населённых пунктов)

Казахстан 
 Степной — прежнее название посёлка Кыземшек Сузакского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
Алтайский край
 Степной — посёлок в Бийском районе.
 Степной — посёлок в Локтевском районе.
 Степной — посёлок в Топчихинском районе.
 Степной — посёлок в Третьяковском районе.
 Степной — посёлок в Троицком районе.
 Степной — посёлок в Усть-Калманском районе.

Астраханская область
 Степной — посёлок в Красноярском районе.

Башкирия
 Степной — деревня в Мечетлинском районе.
 Степной — село в Хайбуллинском районе.

Брянская область
 Степной — посёлок в Мглинском районе.

Бурятия
Степной — посёлок в Мухоршибирском районе.
Степной — село в составе города Улан-Удэ.

Волгоградская область
 Степной — посёлок в Городищенском районе.
 Степной — хутор в Калачёвском районе.
 Степной — посёлок в Ленинском районе.
 Степной — посёлок в Новониколаевском районе.
 Степной — хутор в Урюпинском районе.

Воронежская область
 Степной — посёлок в Каширском районе.

Забайкальский край
 Степной — посёлок в Забайкальском районе.

Иркутская область
 Степной — посёлок в Куйтунском районе.
 Степной — посёлок в Усольском районе.

Калмыкия
 Степной — посёлок в Яшкульском районе.
 Степной — с 1944 по 1957 г. название города Элиста.
 Степной — до 1957 г. название посёлка Аршан-Булг в Целинном районе Калмыкии.

Кемеровская область
 Степной — посёлок в Беловском районе.
 Степной — посёлок в Новокузнецком районе.

Краснодарский край
 Степной — посёлок в Белореченском районе.
 Степной — хутор в Ейском районе.
 Степной — посёлок в Кавказском районе.
 Степной — хутор в Калининском районе.
 Степной — посёлок в Каневском районе.
 Степной — посёлок в Курганинском районе.
 Степной — посёлок в Новопокровском районе.
 Степной — посёлок в Славянском районе.
 Степной — посёлок в Тихорецком районе.

Красноярский край
 Степной — посёлок в Назаровском районе.

Крым
 Степной — исчезнувший посёлок в Ленинском районе.

Курская область
 Степной — посёлок в Курском районе.

Новосибирская область
 Степной — посёлок в Искитимском районе.
 Степной — посёлок в Краснозерском районе.
 Степной — посёлок в Новосибирском районе.

Омская область
 Степной — посёлок городского типа в составе города Омск.

Оренбургская область
Степной — посёлок в Красногвардейском районе, Кинзельский сельсовет.
Степной — посёлок в Красногвардейском районе, Свердловский сельсовет.
 Степной — посёлок в Светлинском районе.
 Степной — посёлок в Ташлинском районе.

Орловская область
 Степной — посёлок в Залегощенском районе.

Пензенская область
 Степной — посёлок в Тамалинском районе.

Ростовская область
 Степной — посёлок в Аксайском районе.
 Степной — хутор в Волгодонском районе.
 Степной — хутор в Мартыновском районе.
 Степной — хутор в Октябрьском районе.
 Степной — хутор в Пролетарском районе.

Самарская область
 Степной — посёлок в Большеглушицком районе.
 Степной — посёлок в Кошкинском районе.

Саратовская область
 Степной — посёлок в Дергачёвском районе.
Степной — посёлок в Екатериновском районе, упразднён в 2001 г.
Степной — железнодорожный разъезд в Красноармейском районе, упразднён в 2001 г.
 Степной — посёлок в Перелюбском районе, упразднён в 2018 г.
 Степной — посёлок в Пугачёвском районе.

Свердловская область
 Степной — посёлок в Каменском городском округе.

Северная Осетия
 Степной — посёлок в Ардонском районе, упразднён в 2009 г.

Ставропольский край
 Степной — посёлок в Арзгирском районе.
 Степной — хутор в Кочубеевском районе.
 Степной — посёлок в Левокумском районе.
 Степной — посёлок в Шпаковском районе.

Тамбовская область
 Степной — посёлок в Бондарском районе.
 Степной — посёлок в Жердевском районе.
 Степной — посёлок в Мордовском районе.

Тульская область
 Степной — посёлок в Ефремовском районе.
 Степной — посёлок в Куркинском районе.
 Степной — посёлок в Чернском районе.

Тюменская область
 Степной — посёлок в Заводоуковском районе.

Удмуртия
 Степной — деревня в Сарапульском районе.

Челябинская область
 Степной — посёлок в Брединском районе.
 Степной — посёлок в Кизильском районе.
 Степной — посёлок в Красноармейском районе.

Другое 
 Степной — государственный природный заказник в Лениногорском районе Татарстана.
 Степной — охотничий заказник в Шелковском районе Чечни.

См. также 
 Красностепной
 Степной волк
 Степной Крым
 Степной Курган
 Степной Маяк
 Степной сельсовет
 Степной фронт